Liste der Kulturdenkmäler in Falkenstein bzw. Liste der Kulturdenkmale in Falkenstein steht für:

 Liste der Kulturdenkmale in Falkenstein/Harz
 Liste der Kulturdenkmale in Falkenstein/Vogtl.
 Liste der Kulturdenkmäler in Falkenstein (Pfalz)
 Liste der Kulturdenkmäler in Waldhof-Falkenstein